Comitatul Moore, conform originalului din limba engleză, Moore County, este numele a mai multor comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Moore, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Moore, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Moore, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Moore
 More
 Mor
 Morris